Колльер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джеймс-Колльер, Роб (род. 1976) — английский актёр и модель.

Псевдонимы 
 Джун Колльер (урождённая Доротея Хеерманс; 1906—1968) — американская актриса.
 Констанс Колльер (урождённая Лора Констанс Харди; 1878—1955) — британская актриса и педагог.